Union Terminal ist die Bezeichnung folgender Bahnhöfe

 Cincinnati Union Terminal
 Cleveland Union Terminal
 Los Angeles Union Passenger Terminal
 New Orleans Union Passenger Terminal
 South Union Terminal (Boston)

siehe auch:
 Union Depot
 Union Station